Le Canon royal de Turin, qui en raison de son importance est appelé couramment papyrus de Turin, est un papyrus écrit en hiératique. Il est exposé au musée égyptologique de Turin. La face avant du papyrus donne des listes de noms de personnes et d'institutions avec ce qui semble être une taxe ou un impôt pour chaque évaluation. Le verso mentionne une liste de dieux et de demi-dieux et les noms et années de règne de plus de  et pharaons, depuis le règne des dieux jusqu'aux débuts de la . Le texte date des débuts de l'époque ramesside car le dernier pharaon à y figurer est Mérenptah, fils et successeur de . 

Lors de sa découverte en 1822 à Thèbes par Bernardino Drovetti il était, semble-t-il, en bon état. De mauvaises conditions durant son transport le dégradèrent, l'émiettant en près de . Avant que le roi de Piémont-Sardaigne, Charles-Félix, qui a acheté la collection Drovetti, ne le donnât à la collection du musée égyptologique, son état était sévèrement détérioré.

Champollion, recherchant des sources documentaires pour ses travaux, se rend à Turin où il séjourne de 1824 à 1825. Au Museo Egizio, il retrouve par hasard un papyrus comportant une chronologie pharaonique, abandonné au fond d’une boîte. Examinant les documents de la collection Drovetti, il écrit :

Il entreprend sa restauration, poursuivie ultérieurement par Gustav Seyffarth. Bien qu'ils aient réussi à placer la plupart des fragments dans l'ordre correct, leur intervention a été trop tardive et beaucoup de morceaux de ce papyrus demeurent toujours manquants. Le début et la fin de la liste, l'introduction – si elle a jamais existé – et la liste des pharaons après la  sont aujourd'hui perdus.

Contenu 

Commençant avec les lignées divines qui précédaient les royautés humaines, ce papyrus devait probablement contenir les noms de près de trois cents rois, associés à la durée de leur règne exprimée très précisément en années, mois et jours, et organisés en dynasties comparables à celles de Manéthon.

Contrairement aux autres listes, soumises à des impératifs idéologiques, il comprenait les noms de souverains habituellement exclus des chronologies officielles. De plus, chaque dynastie ou groupe de dynastie comporte un paragraphe introductif et un paragraphe de sommation des durées de règne.

Le papyrus est divisé en onze colonnes, réparties comme suit :

Première colonne 
 Lignes 1-9 : introduction (en lacune)
 Lignes 10-11 : en-tête de la dynastie divine
 Lignes 12-20 : dynastie divine de la Grande Ennéade
 Lignes 21-24 : sommation de la dynastie divine

! scope = "col" width = 5% | Ligne
! scope = "col" width = 23% | Dieux
! scope = "col" width = 23% | Nom inscrit
! scope = "col" width = 15% | Translittération
! scope = "col" width = 34% | Représentation hiéroglyphique
|-
| align = center | 12 || Rê ||  || align = center | || 
|- 
| align = center | 13 || probablement Shou || || align = center |  || 
|- 
| align = center | 14 || Geb || || align = center | gb || 
|- 
| align = center | 15 || Osiris || ||align = center |  wsir || 
|- 
| align = center | 16 || Seth || || align = center | swtḫ ||  
|- 
| align = center | 17 || Horus || || align = center | hr || 
|- 
| align = center | 18 || Thot || || align = center | ḏḥwtj || 
|- 
| align = center | 19 || Maât || || align = center | mȝˁ.t || 
|- 
| align = center | 20 || Probablement Haroëris ||  || align = center | hr...  || 
|}

Deuxième colonne 
 Lignes 1-26 : animaux sacrés et dieux

! scope = "col" width = 5% | Ligne
! scope = "col" width = 23% | Animaux sacrés et dieux
! scope = "col" width = 23% | Nom inscrit
! scope = "col" width = 15% | Translittération
! scope = "col" width = 34% | Représentation hiéroglyphique
|-
| align = center | 1 || Hab (« Ibis ») || || align = center | hȝb || 
|- 
| align = center | 2 || Aped (« oiseau ») || || align = center | ȝpd || 
|- 
| align = center | 3 || Hepou (Apis) || || align = center | hpw ||  
|- 
| align = center | 4 || Shemsou (« suivant ») || ||align = center |  šmsw || 
|- 
| align = center | 5 || Meni... || || align = center | mni... || 
|- 
| align = center | 6 || Ouerqa... (« grand de hauteur ») || || align = center | wr-qȝ... ||  
|- 
| align = center | 8 || Af... || || align = center | i[f]... || 
|- 
| align = center | 9 || Seth... || || align = center | swtḫ... || 
|- 
| align = center | 10 || Sounou... (« docteur ») || || align = center | swnw...  || 
|- 
| align = center | 11 || Horus... || || align = center | hrw... || 
|- 
| align = center | 14 || Ni-ib...  (« n'a pas soif ») || || align = center |  n-ib... || 
|- 
| align = center | 15 || Nesensebk..sew... || ||align = center |  || 
|- 
| align = center | 16 || Pensetensepet... (« mottes de terre ») || || align = center | pns.t n spt || 
|- 
| align = center | 17 || 	Her-hemut-shepsesut... (« processeur de femme noble ») || || align = center | ḫr-hm.wt-sps.w[t]... || 
|- 
| align = center | 18 || Khu-hemut-shepsesut... (« protecteur de femme noble »)|| || align = center | ḫw-hm.wt[-sps.wt?]... || 
|-  
| align = center | 22 || Sokar... || || align = center |	skr... || 
|- 
| align = center | 23 || Uræus... ||  || align = center | ȝr[t]... || 
|- 
| align = center | 24 || Esprits (groupe de roi) ||	 || align = center | ȝḫw || 
|- 
| align = center | 25 || Esprits (groupe de roi) || || align = center | ȝḫw || 
|- 
| align = center | 26 || Suivants d'Horus (groupe de roi) || || align = center | šmsw hr || 
|}

Troisième colonne 
 Lignes 1-9 : rois mythiques
 Ligne 10 : en-tête des  à s
 Lignes 11-19 : rois de la 
 Lignes 20-25 : rois de la 

! scope = "col" width = 5% | Ligne
! scope = "col" width = 23% | Roi
! scope = "col" width = 23% | Nom inscrit
! scope = "col" width = 15% | Translittération
! scope = "col" width = 34% | Représentation hiéroglyphique
|-
| align = center | 11 || Ménès = Narmer || Meni || align = center | mni || 
|- 
| align = center | 12 || Hor-Aha || Ity || align = center | ity || 
|- 
| align = center | 13 || Djer ||  || align = center |  || 
|- 
| align = center | 15 || Djet || (It)ywi ||align = center |  (it)-ywi || 
|- 
| align = center | 16 || Den || Smety || align = center | smty || 
|- 
| align = center | 17 || Adjib || Mergéregpen || align = center | mr-grg-pn || 
|- 
| align = center | 18 || Sémerkhet || Semsem || align = center | smsm || 
|- 
| align = center | 19 || Qâ || (Qe)behou || align = center | (ḳ)-bḥw || 
|- 
| align = center | 20 || Hotepsekhemoui || (Baou)netjer || align = center | bȝ.w-(nṯr)  || 
|- 
| align = center | 21 || Nebrê || (Ka)ka(ou) || align = center | (kȝ)-kȝ(.w) || 
|- 
| align = center | 22 || Ninetjer || (Ba)netjer || align = center |  (bȝ)-nṯrn || 
|- 
| align = center | 23 || Ouneg ? || ...s ||align = center |  ...s || 
|- 
| align = center | 24 || Sénedj || Senedj... || align = center | snḏ... || 
|- 
| align = center | 25 || Néferkarê  || Âa-ka || align = center | ˁȝ-kȝ || 
|}

Quatrième colonne 
 Lignes 1-3 : rois de la  (suite)
 Lignes 4-8 : rois de la 
 Lignes 9-16 : rois de la 
 Lignes 17-25 : rois de la 
 Ligne 26 : sommation des  à s

! scope = "col" width = 5% | Ligne
! scope = "col" width = 23% | Roi
! scope = "col" width = 23% | Nom inscrit
! scope = "col" width = 15% | Translittération
! scope = "col" width = 34% | Représentation hiéroglyphique
|- 
| align = center | 1 || Néferkasokar || Néferkasokar || align = center | nfr-kȝ-skr || 
|- 
| align = center | 2 || Houdjéfa || Houdjéfa || align = center | ḥw-ḏfȝ || 
|- 
| align = center | 3 || Khâsekhemoui || Bebty || align = center | bbty || 
|- 
| align = center | 4 || Sanakht || Nebka || align = center | nb-kȝ || 
|- 
| align = center | 5 || Djéser || Djéseri..t || align = center | ḏsri...t || 
|- 
| align = center | 6 || Sekhemkhet || Djéserti || align = center | ḏsr-ti || 
|- 
| align = center | 7 || Khaba || (Houdjéf)a || align = center | (ḥw-ḏf)ȝ || 
|-
| align = center | 8 || Houni || Hou(ni) || align = center | ḥw(ni) || 
|-
| align = center | 9 || Snéfrou || Snéfer || align = center | snfr || 
|-
| align = center | 10 || Khéops ||  ||  || 
|-
| align = center | 11 || Djédefrê || || || 
|-
| align = center | 12 || Khéphren || ...khâ... || align = center |  ...ḫˁ... || 
|-
| align = center | 13 || Baka || || || 
|-
| align = center | 14 || Mykérinos || || || 
|-
| align = center | 15 || Chepseskaf || || || 
|-
| align = center | 16 || Djédefptah ? || || || 
|-
| align = center | 17 || Ouserkaf || ..ka || align = center |  ...kȝ || 
|-
| align = center | 18 || Sahourê || || || 
|-
| align = center | 19 || Néferirkarê || || || 
|-
| align = center | 20 || Chepseskarê || || || 
|-
| align = center | 21 || Néferefrê || || || 
|-
| align = center | 22 || Niouserrê || || || 
|-
| align = center | 23 || Menkaouhor || Menkahor || align = center | mn-kȝ-ḥr || 
|-
| align = center | 24 || Djedkarê Isési || Djedou || align = center | ḏd.w || 
|-
| align = center | 25 || Ounas || Ounis || align = center | wnis || 
|}

Cinquième colonne 
 Lignes 1-6 : rois de la 
 Lignes 7-13 : rois de la 
 Lignes 14-15 : sommation des  à s
 Lignes 16-17 : sommation des  à s
 Lignes 18-26 : rois des  et s

! scope = "col" width = 5% | Ligne
! scope = "col" width = 23% | Roi
! scope = "col" width = 23% | Nom inscrit
! scope = "col" width = 15% | Translittération
! scope = "col" width = 34% | Représentation hiéroglyphique
|-
| align = center | 1 || Téti || || || 
|-
| align = center | 2 || Ouserkarê || || || 
|-
| align = center | 3 ||  || || || 
|-
| align = center | 4 ||  || || || 
|-
| align = center | 5 ||  || || || 
|-
| align = center | 6 ||  || || || 
|-
| align = center | 7 || Netjerkarê || Nétiqerty Siptah || align = center | n.t-iḳrty sȝ-ptḥ ||  G7-Z1:G38-G7-Q3:X1-V28-G7
|-
| align = center | 8 || Néferkarê Pepiseneb || Néferka Khéred-Séneb || align = center | nfr-kȝ ẖrd-snb ||  G7-A17-G7-S29-N35:D58-A1
|-
| align = center | 9 || Néferkamin Anou ? || Nefer || align = center | nfr || 
|-
| align = center | 10 || Qakarê Ibi || Ibi || align = center | ibi || 
|-
| align = center | 11 || Néferkaourê ? || || || 
|-
| align = center | 12 || Néferkaouhor ? || || || 
|-
| align = center | 13 ||  ? || || || 
|-
| align = center | 18 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 19 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 20 ||  || Néferkarê || align = center | nfr-kȝ-rˁ || 
|-
| align = center | 21 ||  || Khéty || align = center | ẖty || 
|-
| align = center | 22 ||  || Sénenh... || align = center | snnh... || 
|-
| align = center | 23 ||  || ... Néferkarê || align = center | ... nfr-kȝ-rˁ ||  
|-
| align = center | 24 ||  || Méry... Khéty || align = center | mry... ẖty || 
|-
| align = center | 25 || Shed...y || Shed...y || align = center | šdy... || 
|-
| align = center | 26 || H... || H... || align = center | ḥ... || 
|}

Sixième colonne 
 Lignes 1-9 : rois des  et s (suite)
 Ligne 10 : sommation des  et s
 Ligne 11 : en-tête de la 
 Lignes 12-17 : rois de la 
 Ligne 18 : Sommation de la 
 Ligne 19 : en-tête de la 
 Lignes 20-25 : rois de la 

! scope = "col" width = 5% | Ligne
! scope = "col" width = 23% | Roi
! scope = "col" width = 23% | Nom inscrit
! scope = "col" width = 15% | Translittération
! scope = "col" width = 34% | Représentation hiéroglyphique
|-
| align = center | 1 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 2 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 3 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 4 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 5 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 6 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 7 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 8 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 9 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 12 || Montouhotep  ||  ||  ||  
|-
| align = center | 13 || Antef  || || || 
|-
| align = center | 14 || Antef  ||  ||  || 
|-
| align = center | 15 || Antef  || || || 
|-
| align = center | 16 ||  || Nebhépetrê || align = center | nb-ḥp.t-rˁ || 
|-
| align = center | 17 ||  || Séânkhka(rê) || align = center | sˁnḫ-kȝ(-rˁ) || 
|-
| align = center | 20 ||  || (Séhotep)pib(rê) || align = center |  (sḥtp(w))-pib-(rˁ) || 
|-
| align = center | 21 ||  || (Khéper)ka(rê) || align = center |  (ḫpr(=w))-kȝ-(rˁ) || 
|-
| align = center | 22 ||  || || || 
|-
| align = center | 23 ||  || || || 
|-
| align = center | 24 ||  || || || 
|-
| align = center | 25 ||  || || || 
|}

Septième colonne 
 Lignes 1-2 : rois de la  (suite)
 Ligne 3 : sommation de la 
 Ligne 4 : en-tête de la 
 Lignes 5-28 : rois de la 

! scope = "col" width = 5% | Ligne
! scope = "col" width = 23% | Roi
! scope = "col" width = 23% | Nom inscrit
! scope = "col" width = 15% | Translittération
! scope = "col" width = 34% | Représentation hiéroglyphique
|-
| align = center | 1 ||  || Maâkhérourê || align = center | mȝˁ-ḫrw-rˁ || 
|-
| align = center | 2 || Néférousobek || Néférousobekrê || align = center | nfr.w-sbk-rˁ || 
|-
| align = center | 5 || Khoutaouyrê Ougaf || Khoutaouyrê || align = center | ḫw(w)-tȝ.wy-rˁ || 
|-
| align = center | 6 || Sékhemkarê Amenemhat-Senbef || Sékhemkarê || align = center | sḫm-kȝ-rˁ || 
|-
| align = center | 7 || Amény-Qémaou || (A)menemhatrê || align = center | (i)mn-m-ḥȝ.t-rˁ || 
|-
| align = center | 8 || Hotepibrê Qémaou-Sa-Hornedjhéritef || Séhétepibrê || align = center | sḥtp(w)-ib-rˁ || 
|-
| align = center | 9 || Ioufeni || Ioufeni || align = center | iw=f-n=i || 
|-
| align = center | 10 || Séânkhibrê Amény-Antef-Amenemhat || Sâénkhibrê || align = center | sˁnḫ-ib-rˁ || 
|-
| align = center | 11 || Semenkarê Nebnoun || Sémenkarê || align = center | smn-kȝ-rˁ || 
|-
| align = center | 12 || Sehotepibrê Sousekhtaouy || Séhétepibrê || align = center | sḥtp(w)-ib-rˁ || 
|-
| align = center | 13 || Séouadjkarê || Séouadjkarê || align = center | swȝḏ-kȝ-rˁ || 
|-
| align = center | 14 || Nedjemibrê || Nedjemibrê || align = center | nḏm-ib-rˁ || 
|-
| align = center | 15 || Khâânkhrê Sobekhotep ? || Sobek(hot)prê || align = center | sbk-(ḥt)p-rˁ || 
|-
| align = center | 16 || Amenemhat-Renséneb || Ren(sé)neb || align = center | rn-(s)nb || 
|-
| align = center | 17 || Aoutibrê Hor || Aoutibrê || align = center | ȝw.t-ib-rˁ || 
|-
| align = center | 18 || Sedjéfakarê Kay-Amenemhat || Sedjéfakarê || align = center | s-ḏfȝ-kȝ-rˁ || 
|-
| align = center | 19 || Sékhemrê-Khoutaouy Amenemhat-Sobekhotep || Sékhemrê-Khoutaouy Sobekhotep || align = center | sḫm-rˁ-ḫw(w)-tȝ.wy sbk-ḥtp(w) || 
|-
| align = center | 20 || Ouserkarê Khendjer || Ouse(ka)rê (Khe)ndjerrpe || align = center | wsr-(kȝ)-rˁ (ḫ)-n-ḏr || 
|-
| align = center | 21 || Smenkhkarê Imyramesha || (Smenkh)karê Imyrameshâ || align = center | (smnḫ(w))-kȝ-rˁ imy-rȝ-mšˁ || <-N5-HASH-D28-Z1-G7->-G7-G17:D21-A12
|-
| align = center | 22 || Sehotepkarê Antef || 	(sḥtp(w))-kȝ-(rˁ) Intef || align = center |  (sḥtp(w))-kȝ-(rˁ) 	in(w)-it=f || <-HASH-HASH-D28->-G7-W25:N35-X1:I9-G7
|-
| align = center | 23 || Meribrê Seth || Mer(ib)rê Seth || align = center | (mr)-ib-rˁ stẖ || 
|-
| align = center | 24 || Sekhemrê-Souadjtaouy Sobekhotep || Sékhemkarê-(Séouadjtaouy) Sobekhotep || align = center | sḫm-kȝ-rˁ (swȝḏ(w)-tȝ.wy) sbk-ḥtp(=w) || 
|-
| align = center | 25 || Khâsekhemrê Neferhotep || Khâsékhemrê Néferhotep || align = center | ḫˁ(=w)-sḫm-rˁ nfr-ḥtp(=w) || 
|-
| align = center | 26 || Sahathor || Sahathorrê || align = center | sȝ-ḥw.t-ḥr-rˁ || 
|-
| align = center | 27 || Khâneferrê Sobekhotep || Khânéferrê Sobekhotep || align = center | ḫˁ-nfr-rˁ sbk-ḥtp(=w) || 
|-
| align = center | 28 || Merhoteprê Sobekhotep ?  Khâânkhrê Sobekhotep ? ||  ||   || 
|}

Huitième colonne 
 Lignes 1-28 : rois de la  (suite)
 Ligne 29 : sommation de la 

! scope = "col" width = 5% | Ligne
! scope = "col" width = 23% | Roi
! scope = "col" width = 23% | Nom inscrit
! scope = "col" width = 15% | Translittération
! scope = "col" width = 34% | Représentation hiéroglyphique
|-
| align = center | 1 || Khâhoteprê Sobekhotep || Khâhoteprê || align = center | ḫˁ(=w)-ḥtp-rˁ || 
|-
| align = center | 2 || Ouahibrê Ibiâou || Ouahibrê Ibiâou || align = center | 	wȝḥ-ib-rˁ ib-iˁ(=w) || 
|-
| align = center | 3 || Merneferrê Aÿ || Mernéferrê || align = center | mr-nfr-rˁ || 
|-
| align = center | 4 || Merhoteprê Sobekhotep-Ini || Merhoteprê || align = center | mr(=w)-ḥtp-rˁ || 
|-
| align = center | 5 || Sânkhenrê Souadjetou || Séânkhenrê Séouadjéyoutu || align = center | sˁnḫ(w)-n-rˁ swȝḏ=tw || 
|-
| align = center | 6 || Mersekhemrê Neferhotep-Ined || Mersékhemrê Ined || align = center | mr(=w)-sḫm-rˁ ind(w) || 
|-
| align = center | 7 || Souadjkarê Hori || Séouadjkarê Hori || align = center | swȝḏ-kȝ-rˁ ḥri || 
|-
| align = center | 8 || Merkaourê Sobekhotep || Merkaou(rê) Sobek(hotep) || align = center | mr(=w)-kȝ.w-rˁ sbk-(ḥtp(=w)) || 
|-
| align = center | 9 || en lacune ||   ||   || 
|-
| align = center | 10 || en lacune ||   ||   ||  
|-
| align = center | 11 || en lacune ||   ||   ||  
|-
| align = center | 12 || en lacune ||   ||   ||  
|-
| align = center | 13 || en lacune ||   ||   || 
|-
| align = center | 14 || en lacune ||   ||   || 
|-
| align = center | 15 || en lacune ||   ||   || 
|-
| align = center | 16 || Mer...rê || (Me)r...rê || align = center | (m)r-...-rˁ || 
|-
| align = center | 17 || Merkhéperrê || Merkhéperrê || align = center |  mr(=w)-ḫpr-rˁ || 
|-
| align = center | 18 || Merkarê || Me(r)ka(rê) || align = center | m(r)-kȝ-(rˁ) || 
|-
| align = center | 19 || en lacune ||   ||   || 
|-
| align = center | 20 || en lacune ||   ||   || 
|-
| align = center | 21 || ...dj... || ...dj... || align = center | ...ḏ... || 
|-
| align = center | 22 || Djedhoteprê Dedoumes ? || ...mès || align = center | ...-ms || 
|-
| align = center | 23 || -maâtrê Ibi || ...maâtrê Ibi || align = center | ...-mȝˁ.t-rˁ ibi || <-N5-HASH-U5:D36-X1-H6->-<-M17-D58-E8-M17-A1->
|-
| align = center | 24 || -oubenrê Hor || ...oubenrê Hor || align = center | ...wbn-rˁ ḥr || <-N5-HASH-G43-D58-N35:N5->-G5
|-
| align = center | 25 || Sé...karê || Sé...karê || align = center | s...-kȝ-rˁ || <-N5-S29-HASH-D28-Z1-G7->
|-
| align = center | 26 || ...qenrê || ...qenrê || align = center | ...-ḳ~n-rˁ || <-N5-HASH-HASH-N29-Y1:N35->
|-
| align = center | 27 || ...rê || ...rê || align = center | ...-rˁ || <-N5-HASH-HASH->-G5
|-
| align = center | 28 || ...en(rê) ...enia || ...en(rê) ...enia || align = center | ...n-(rˁ) ...n-iȝ || <-HASH-Y1:N35-G7->-G7-HASH-G7-N35-M17-G1
|}

Neuvième colonne 
 Lignes 1-30 : rois de la 

! scope = "col" width = 5% | Ligne
! scope = "col" width = 23% | Roi
! scope = "col" width = 23% | Nom inscrit
! scope = "col" width = 15% | Translittération
! scope = "col" width = 34% | Représentation hiéroglyphique
|-
| align = center | 1 || Néhésy || Nehesy || align = center | nḥsy || <-G21-V28-S29-Z4-T14->
|-
| align = center | 2 || Khatirê || Khatirê || align = center | ḫˁ(=w)-ti-rˁ || <-N5-N28:D36*X1-U33-Z4->
|-
| align = center | 3 || Nebfaourê || Nebfaourê || align = center | nb-fȝw-rˁ || <-HASH-V30:I9-F40-Z7:X1-Y1:Z2->
|-
| align = center | 4 || Séhebrê || Séhebrê || align = center | sḥb(w)-rˁ || <-N5-S29-V28-b-W3:N5->
|-
| align = center | 5 || Merdjéfarê || Merdjéfarê || align = center | mr(w)-ḏfȝ(w)-rˁ || <-N5-U7:D21-I10:I9-G1-G41:G37->
|-
| align = center | 6 || Séouadjkarê || Séouadjkarê || align = center | swȝḏ(w)-kȝ-rˁ || <-N5-S29-M13-D28-Z1->
|-
| align = center | 7 || Nebdjefarê || Nebdjéjarê || align = center | nb-ḏfȝ(w)-rˁ || <-N5-N5:V30-I10:I9-G1-Z7-G41:G37->
|-
| align = center | 8 || Oubenrê || Oubenrê || align = center | wbn-rˁ || <-N5-Z7-D58-N35:N5-G7->
|-
| align = center | 9 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 10 || ...djéfarê || ...djéfarê || align = center | ...-ḏfȝ(w)-rˁ || <-N5-HASH-HASH-G41:G37->
|-
| align = center | 11 || ...benrê || ...benrê || align = center |  -bn-rˁ || <-HASH-D58-N35:N5-G7->
|-
| align = center | 12 || Aoutibrê || Aoutibrê || align = center | ȝw.t-ib-rˁ || <-N5-F40-Z7:X1-Y1:Z2-F34-Z1->
|-
| align = center | 13 || Héribrê || Héribrê || align = center | hr(w)-ib-rˁ || <-N5-O4-D21:Y1-F34-Z1->
|-
| align = center | 14 || Nebsenrê || Nebsenrê || align = center | nb=sn-rˁ || <-N5-V30-S29-N35:Z2->
|-
| align = center | 15 || ...rê || ...rê || align = center | ...-rˁ || 
|-
| align = center | 16 || Sekheperenrê || Sékhépérenrê || align = center | sḫpr(w)~n-rˁ || <-N5-S29-L1-D21:N35->
|-
| align = center | 17 || Djedkhérourê || Djedkhérourê || align = center | ḏd-ḫrw-rˁ || <-N5-R11-G7-P8-Z7->
|-
| align = center | 18 || Séânkhibrê || Séânkhibrê || align = center | sˁnḫ-ib-rˁ || <-N5-S29-S34-N35:Aa1-F34-Z1->
|-
| align = center | 19 || Néfertoum...rê || Néfertoum...rê || align = center |  nfr-tm(w)-...-rˁ || <-N5-F35-X1:U15-HASH-G7->
|-
| align = center | 20 || Sékhem..rê || Sékhem...rê || align = center | sḫm-...-rˁ || <-N5-S42-G17-HASH->
|-
| align = center | 21 || Kakémourê || Kakémourê || align = center | kȝ-km.w-rˁ || <-N5-D28-D52:E1-HASH-I6-Z7:X1-E1->
|-
| align = center | 22 || Néferib...rê || Néferib...rê || align = center | nfr-ib-...-rˁ || <-N5-F35-F34-HASH->
|-
| align = center | 23 || I..rê || I..rê || align = center | i-...-rˁ || <-N5-M17-A2-HASH->
|-
| align = center | 24 || Khâkarê || Khâkarê || align = center | ḫˁ(=w)-kȝ-rˁ || <-N5-N28:D36*Y1-D28-Z1-G7->
|-
| align = center | 25 || Âakarê || Âakarê || align = center | ˁȝ-kȝ-rˁ || <-N5-O29V-D28-G7->
|-
| align = center | 26 || Sémenenrê Hépou || Sémenenrê Hépou || align = center | smn(w)~n-rˁ || <-N5-S29-Y5:N35-Y1:N35->-G7-Aa5:Q3-Z7-Y1
|-
| align = center | 27 || Djedkarê Âanati || Djedkarê Âanati || align = center | ḏd-kȝ-rˁ ˁȝnȝti || <-N5-R11-R11-D28-Z1-G7->-G7-O29:N35-N35:G1-U33-M17-A1
|-
| align = center | 28 || ...ka(rê) Babnoum || ...ka(rê) Babnoum || align = center | ...-kȝ-(rˁ) bbnm || <-HASH-D28-Z1-G7->-G7-D58-D58-N35:Z2-G17-A1
|-
| align = center | 29 || lacune ||   ||   || 
|-
| align = center | 30 || lacune ||   ||   || 
|}

Dixième colonne 
 Lignes 1-20 : rois de la  (suite)
 Ligne 21 : sommation de la 
 Ligne 22 : en-tête de la 
 Lignes 23-28 : rois de la 
 Ligne 29 : sommation de la 
 Ligne 30 : en-tête de la 
 Ligne 31 : roi de la 

! scope = "col" width = 5% | Ligne
! scope = "col" width = 23% | Roi
! scope = "col" width = 23% | Nom inscrit
! scope = "col" width = 15% | Translittération
! scope = "col" width = 34% | Représentation hiéroglyphique
|-
| align = center | 1 || ...rê || ...rê || align = center | ...-rˁ || 
|-
| align = center | 2 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 3 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 4 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 5 || ...rê || ...rê || align = center | ...-rˁ || 
|-
| align = center | 6 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 7 || Snéfer...rê || Snéfer...rê || align = center | snfr-...-rˁ || 
|-
| align = center | 8 || Men...rê || Men...rê || align = center | mn-...-rˁ || 
|-
| align = center | 9 || Djed...(rê) || Djed...(rê) || align = center | ḏd-...-(rˁ) || 
|-
| align = center | 10 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 11 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 12 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 13 || Inek... || Inek... ||  align = center | in-k-... || 
|-
| align = center | 14 || A... || A... ||  align = center | i-... || 
|-
| align = center | 15 || Ip... || Ip... ||  align = center | ip-... || 
|-
| align = center | 16 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 17 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 18 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 19 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 20 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 23 || en lacune || || || HASH-HASH
|-
| align = center | 24 || en lacune || || || HASH-HASH
|-
| align = center | 25 || en lacune || || || HASH-HASH
|-
| align = center | 26 || en lacune || || || HASH-HASH
|-
| align = center | 27 || en lacune || || || HASH-HASH
|-
| align = center | 28 || Khâmoudi || Khâmoudi || ḫˁ-mw-di || M12-G1-G17-V1-D46:Z4-T14-A1
|-
| align = center | 31 || en lacune || || || 
|}

Onzième colonne 
 Lignes 1-14 : rois de la  (suite)
 Ligne 15 : sommation de la 
 Lignes 16-31 : rois de la 

! scope = "col" width = 5% | Ligne
! scope = "col" width = 23% | Roi
! scope = "col" width = 23% | Nom inscrit
! scope = "col" width = 15% | Translittération
! scope = "col" width = 34% | Représentation hiéroglyphique
|-
| align = center | 1 || Sekhemrê-Sementaouy Djehouty ? || Sékhemrê-... || align = center | sḫm-rˁ-... || 
|-
| align = center | 2 || Sekhemrê-Sousertaouy Sobekhotep ? || Sékhemrê-... || align = center | sḫm-rˁ-... || 
|-
| align = center | 3 || Sekhemrê-Sânhktaouy Neferhotep ? || Sékhemrê-Sé... || align = center | sḫm-rˁ-s... || 
|-
| align = center | 4 || Sânkhenrê Montouhotepi || Séânkhenrê... || align = center | sˁnḫ~n-rˁ ... || 
|-
| align = center | 5 || Souadjenrê Nebiryraou || Nebiryraourê || align = center | nb-iry-r-ȝw-rˁ || 
|-
| align = center | 6 ||  || Nebitaourê || align = center | nb-it-ȝw-rˁ || 
|-
| align = center | 7 || Semenrê || Semenrê || align = center | align = center | smn(w)-rˁ || 
|-
| align = center | 8 || Souserenrê Bebiânkh || Séousérenrê || align = center | sw-wsr~n-rˁ || 
|-
| align = center | 9 || Sekhemrê-Shedouaset || Sékhemrê-Shédouaset || align = center | sḫm-rˁ šd(w)-wȝs.t || 
|-
| align = center | 10 || ...rê || ...rê || align = center | ...-rˁ || 
|-
| align = center | 11 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 12 || ...rê || ...rê || align = center | ...-rˁ || 
|-
| align = center | 13 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 14 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 16 || Ouseribrê Senebkay ? || Ouser...rê || align = center | wsr-...-rˁ || 
|-
| align = center | 17 || Ouser... || Ouser... || align = center | wsr-... || 
|-
| align = center | 18 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 19 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 20 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 21 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 22 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 23 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 24 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 25 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 26 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 27 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 28 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 29 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 30 || en lacune || || || 
|-
| align = center | 31 || ...enrê || ...enrâ || align = center | ...-n-rˁ || 
|}

Notes et références

Bibliographie 

  ;
 .

Liens externes 

 Les listes royales égyptiennes
  Description et traduction de la liste

Index égyptologique
Littérature de l'Égypte antique
Papyrus égyptien